En biologie, un imago est le dernier stade de développement d'un insecte, après une mue de métamorphose.
 Dans la Rome antique, l'imago clipeata était à l'origine une empreinte de cire que l'on faisait sur le visage d'un défunt.
 En psychanalyse
 une imago est le prototype inconscient d'un personnage.
Imago est le nom d'une des premières revues de psychanalyse.

 Littérature
 Imago est un roman écrit par Carl Spitteler en 1906.
 Imago est un roman écrit par Alain Dartevelle en 1994.
 Imago est un roman de Cyril Dion publié en 2017.

 Imago est le titre d'un jeu de rôle édité par Multisim
 Imago est un trio vocal français des années 1970 qui a connu un bref succès avec sa chanson Dernier Voyage.
 Imago (fédération) est la fédération européenne des directeurs de la photographie
 Imago est le nom d'une maison d'édition parisienne
 Imago TV est une plateforme de vidéos en ligne relative à la transition.

 Cinéma
 Imago est un film français réalisé par Marie Vermillard et sorti en 2001.

Références